Het wereldkampioenschap superbike van Mugello 1991 was de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 6 oktober 1991 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Mugello